Alex Mesquita é guitarrista, violonista, compositor, arranjador, educador e produtor de música popular brasileira e instrumental. Doutor em Música pela Universidade Federal da Bahia desde 2017. Foi aluno dos guitarristas Scott Henderson, Sid Jacobs, Ted Greene, Joe Diorio, Allen Hinds, Ross Bolton, Steve Trovato, Jeff Richman e Bruce Buckingham  dentre outros. Ele transita entre varios gêneros musicais absorvendo distintas influências entre a música brasileira e a universal. Alex Mesquita com frequência  alterna, em seus shows e em outros trabalhos, entre a guitarra elétrica e acústica utilizando distintas marcas.

Discografia 
2002 - XI Festival de Música Instrumental da Bahia
 2003 - Curva do Tempo
 2004 - Aço do Açúcar (c/ a banda Aço do Açúcar)
 2007 - Elixir - Brazilian Great Music 2
 2015 - Mapa Musical da Bahia - Instrumental, Jazz, Experimental, Erudito
2020 - Luiz Caldas - Guitarra Brasileira (guitarrista convidado) 
2020 - O Som das Coisas  - Instrumental, Jazz, Experimental 

Compositores da Bahia
Naturais de Salvador